Gardemusik  bezeichnet:

 Gardemusik Freistadt
 Gardemusik Wien